Fibrosfera trata-se de uma rede de computadores interligados por fibra ótica. 

Esse tipo de rede permite uma transmissão de dados em alta velocidade. Ainda não se tornou popular devido ao alto custo de instalação e manutenção da rede.

Redes
Ciência da computação
Telecomunicações